Beleg van Antwerpen (1584-1585) door Alexander Farnese
Beleg van Antwerpen (1605) door Maurits van Oranje
Beleg van Antwerpen (1620) door Maurits van Oranje
Beleg van Antwerpen (1624) door Maurits van Oranje
Beleg van Antwerpen (1646) door Frederik Hendrik
Beleg van Antwerpen (1746)
Beleg van Antwerpen (1789-1790) door Belgische Patriotten
Beleg van Antwerpen (1792)
Beleg van Antwerpen (1832) door Étienne Maurice Gérard
Beleg van Antwerpen (1914) door het Duitse leger

Zie ook 
Slag bij Oosterweel, veldslag vlak bij Antwerpen 13 maart 1567
Slag bij Kallo, gevecht om Antwerpen 13-21 juni 1638